Baldwin kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce G. Baldwin
 Wayne J. Baldwin
 William Baldwin

Robotskapade auktorsförkortningar